O Renaissance Sportive de Kenitra (em árabe  :  النهضة الرياضية القنيطرية ), comumente abreviado como RS Kenitra, é um clube marroquino de futebol fundado em 1949 e com sede na cidade de Kenitra .

História 
O clube foi fundado em 1949. Chegou na final da Taça do Trono três vezes, em 1978, 1982 e 1984. O clube foi rebaixado em 1987. Sua última temporada na elite. A nível internacional tem participação num torneio continental, a Recopa Africana de 1985, em que foi eliminada na primeira fase pela ASC Jeanne d'Arc do Senegal.

Estatística 

O clube jogou 6 temporadas na Botola nós anos 80.

Ligações externas

Clubes de futebol fundados em 1949
Clubes de futebol do Marrocos